Storgatan är ett vanligt gatunamn i svenska städer. Ofta betecknar gatunamnet själva huvudgatan i en stad eller i ett samhälle, där den huvudsakliga handeln och kommersen skedde och där genomfartstrafiken passerade. Det finns flera motsvarigheter även i andra länder, i USA heter det ofta "Main Street", i Storbritannien "High Street".

Gator

Storgatan, Alvesta
Storgatan, Aneby
Storgatan, Arboga
Storgatan, Arjeplog
Storgatan, Arvidsjaur
Storgatan, Arvika
Storgatan, Borgholm
Storgatan, Boxholm
Storgatan, Dalsjöfors
Storgatan, Färjestaden
Storgatan, Gällivare
Storgatan, Gävle
Storgatan, Göteborg
Storgatan, Halmstad
Storgatan, Hovmantorp
Storgatan, Hammerdal
Storgatan, Haparanda
Storgatan, Hemse
Storgatan, Hudiksvall
Storgatan, Höör
Storgatan, Järna
Storgatan, Kalmar
Storgatan, Katrineholm
Storgatan, Kisa
Storgatan, Kungsbacka
Storgatan, Kungsör
Storgatan, Lessebo
Storgatan, Linköping
Storgatan, Ludvika
Storgatan, Luleå
Storgatan, Malmö
Storgatan, Moheda
Storgatan, Molkom
Storgatan, Motala
Storgatan, Mörbylånga
Storgatan, Nora
Storgatan, Nybro
Storgatan, Nyköping
Storgatan, Piteå 
Storgatan, Ramsele
Storgatan, Sandviken
Storgatan, Simrishamn
Storgatan, Skellefteå
Storgatan, Slite
Storgatan, Sollefteå
Storgatan, Stockholm
Storgatan, Strängnäs
Storgatan, Strömsund
Storgatan, Sundsvall
Storgatan, Söderköping
Storgatan, Södertälje
Storgatan, Tierp
Storgatan, Torshälla
Storgatan, Umeå
Storgatan, Uppsala
Storgatan, Vetlanda
Storgatan, Vimmerby
Storgatan, Vingåker
Storgatan, Vinslöv
Storgatan, Vislanda
Storgatan, Västervik
Storgatan, Växjö
Storgatan, Älmhult
Storgatan, Älvsbyn
Storgatan, Örebro
Storgatan, Örnsköldsvik
Storgatan, Östersund
Västra Storgatan, Jönköping
Östra Storgatan, Jönköping

Övrigt
Storgatan galleria, galleria i Malmö
Storgatan, roman av Sinclair Lewis
Storgatan (film), en spansk dramafilm från 1956 i regi av Juan Antonio Bardem
Storgatan, serie av Steve Breen
Storgatan, pjäs av Staffan Westerberg
Butiken vid Storgatan (Obchod na korze), film från Tjeckoslovakien